Rake – miasto w Iowa (USA)
 Rake – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex

 Rake – program komputerowy
 Rake – opłata pobierana od graczy przez podmiot organizujący grę w pokera

 Rake – australijski serial telewizyjny
 Rake – amerykański serial telewizyjny
 Rake – wieś w Słowenii, w gminie Kostel